

Persone
Cesare Campa (1943) – politico italiano.
Miranda Campa (1914-1984) – nome d'arte di Liliana Campa Capodaglio, attrice teatrale e doppiatrice italiana
Pio Campa (1881-1964) – attore teatrale e cinematografico
Riccardo Campa (1934) – filosofo e accademico 
Riccardo Campa (1967) – sociologo e personalità del Transumanesimo

Altro
Campa (o Kampa) – denominazione alternativa per il popolo asháninka
La Campa – comune dell'Honduras
Campa Cola – marchio di una bevanda indiana

Pagine correlate
Kampa